Dolce Vita Africana es una película del año 2008.

Sinopsis 
Dolce Vita Africana es un documental acerca de Malick Sidibé, fotógrafo maliense conocido internacionalmente. Las fotos que realizó desde los años cincuenta hasta bien entrados los setenta son un documento sin par del espíritu desinhibido de una generación que reivindicaba la libertad postindependencia, hasta que un golpe de Estado islamista abrió el camino para años de dictadura militar. La realizadora visitó el estudio de Malick Sidibé en Bamako para verle trabajar, y tuvo ocasión de conocer a varios de sus modelos a través de cuyas historias personales también cuenta la historia del Malí.

Referencias